|-
| 175101 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175102 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175103 - || || 12 de maig de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175104 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175105 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175106 - || || 19 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 175107 - || || 24 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175108 - || || 9 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175109 Sharickaer || || 25 de juny de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 175110 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175111 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175112 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175113 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 175114 - || 2004 QQ || 17 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175115 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175116 - || || 15 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175117 - || || 16 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175118 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175119 - || || 23 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175120 - || || 1 de desembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175121 - || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175122 - || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175123 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175124 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175125 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175126 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175127 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175128 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175129 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175130 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175131 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175132 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175133 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175134 - || || 7 de febrer de 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 175135 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175136 - || || 28 de febrer de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 175137 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175138 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175139 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175140 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175141 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175142 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175143 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175144 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175145 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175146 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175147 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175148 - || || 1 de març de 2005 || Needville || Needville
|-
| 175149 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175150 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175151 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175152 - || || 3 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 175153 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175154 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175155 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175156 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175157 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175158 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175159 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175160 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175161 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175162 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175163 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175164 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175165 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175166 - || || 3 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 175167 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175168 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175169 - || || 7 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175170 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175171 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175172 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175173 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175174 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175175 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175176 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175177 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175178 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175179 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175180 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175181 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175182 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175183 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175184 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175185 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175186 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175187 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175188 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175189 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175190 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175191 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175192 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175193 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175194 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175195 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175196 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175197 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175198 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175199 - || || 10 de març de 2005 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 175200 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

5